Mandat steht für:

 Mandat (Politik), politischer Vertretungsauftrag gewählter Abgeordneter
 Mandat (Recht), Vertretungsauftrag eines Klienten an seinen Rechtsanwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
 Mandat (Völkerrecht), Auftrag zur treuhänderischen Verwaltung fremden Territoriums
 UNO-Mandat, Befugnis zu friedenserzwingenden oder -erhaltenden Militäreinsätzen der UN-Friedenstruppen
 Mandat (Diplomatik), obrigkeitlicher schriftlicher Befehl im Mittelalter
 Erteilung einer Zahlungsermächtigung im Euro-Zahlungsverkehr, siehe Europäischer Zahlungsraum#SEPA-Mandate
 Landsgemeindemandat, Traktandenliste und Abstimmungsbotschaft zuhanden der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Innerrhoden
 Mitgliedschaft im Aufsichtsrat einer Kapitalgesellschaft („Aufsichtsratmandat“)

Siehe auch:
 Strafmandat
 Mandatar
 Mandant